Langå - uma município (comuna) da Dinamarca, no condado de Arhus;
 Langa - um município de Espanha, província de Ávila.

Desambiguação